Премия «Люмьер» лучшему актёру () вручается ежегодно академией «Люмьер», начиная с первой церемонии в 1996 году.

Список лауреатов и номинантов

1996—2000

2001—2010

2011—2020

См. также 
 Премия «Сезар» лучшему актёру

Ссылки 
 Аllocine.fr. Meilleur acteur: Lumières de la presse étrangère 
 Официальный сайт Академии Люмьер 
 Премия «Люмьер» на сайте IMDb 

Премия «Люмьер»
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам